Frédéric Nimani – calciatore francese naturalizzato centrafricano 
 Valdan Nimani – calciatore albanese